Kraljevo je lahko:
 Kraljevo Selo (Hrvaška)
 Kraljevo, Aleksinac (Srbija)
 Kraljevo (Srbija)